La communauté de communes Meuse Rognon est une communauté de communes française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Grand Est.

Historique 
Créée par arrêté préfectoral du  au , la communauté de communes Meuse Rognon se forme à la suite de la fusion des communautés de « Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin » (44 communes) et de « la vallée du Rognon » (16 communes).

Administration

Liste des présidents

Siège 
Mairie d'Illoud, 52150 Illoud.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Compétences 
Nombre de compétences exercées : 23;

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalité en France
 Établissement public de coopération intercommunale
 Liste des intercommunalités de la Haute-Marne

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Meuse Rognon